Berda peut faire référence à :

Anthroponyme 
 József Berda, poète hongrois ;
 Erno Berda, peintre hongrois.
 Claude Berda, entrepreneur français de l’audiovisuel.

Espèces 
 Acanthopagrus berda, espèce de poissons.

Toponyme 

 : Aïn Berda.
 : Berda fleuve se jetant dans la Mer d'Azov.

Autres

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de pseudonyme